Канаду на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли триста вісімдесят спортсменів у тридцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 

 Олімпійський комітет Канади   
 Канада на сайті МОК  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020